Le sigle PPH peut signifier :

Culture populaire 
 Préparateur en pharmacie hospitalière ;
 Passera Pas l'Hiver, expression irrespectueuse appliquée à une personne âgée et/ou en mauvaise santé.
 Processus de production du handicap : modèle conceptuel interprofessionnel créé par Patrick Fougeyrollas en 1998 
PPH : post partum hemorragie